HGD steht für:
 Homogentisatdioxygenase
 Hochschulverband für Geographiedidaktik, Teilverband der Deutschen Gesellschaft für Geographie
 Hughenden Airport (IATA-Code), Flughafen von Hughenden, Queensland, Australien
 Hangard Airlines (ICAO-Code), mongolische Fluggesellschaft
 „Have a good day“, Internetslang

Abkürzung